Кли́пса (, мн. ч. от clip «зажим») — украшение, для ношения которых не требуется прокалывать кожу, так как они держатся за счёт механического давления зажимов.

Основная причина использования клипс — это нежелание прокалывать кожу из-за страха боли, эстетических соображений или медицинских противопоказаний.

Недостаток клипс — возможная болезненность или неудобство из-за постоянного давления зажима клипсы на мочку уха.

Наиболее распространены клипсы для ушей, но также клипсы используются как украшение для носа, сосков и других частей тела.

Также есть клипсы на магнитах, которые закрепляются с двух сторон уха.

См. также 
 Кафф — другой тип украшения для ушей, не требующее прокола.

Примечания

Литература 
 

Украшения